Верхняя Слудка — деревня в Глазовском районе Удмуртии России. Входит в состав Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 206 м над уровнем моря.

Улицы:
 Лесная
 Мира
 Молодёжная
 Садовая
 Чепецкая
 Школьная

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 344 человека (2007).

Инфраструктура 
В деревне действует детский сад, дом культуры, а также два магазина.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района